Standardwert steht für:

 Standardwert, umsatzstarke Aktie eines Großunternehmens
 Voreinstellung einer Eingabevariablen

Siehe auch: 
 Standardisierung (Statistik)